Il singolare del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Marta Sirotkina che ha battuto in finale Junri Namigata 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marta Sirotkina (Campionessa)
 Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
 Junri Namigata (finale)
 Qiang Wang (semifinali)

 Aiko Nakamura (primo turno)
 Melanie South (quarti di finale)
 Erika Takao (secondo turno)
 Tara Moore (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2012